Hiospira är ett släkte av svampar. Hiospira ingår i klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Hiospira